Ceva bezeichnet:

 Ceva, eine Gemeinde in der italienischen Region Piemont
 Ceva-i-Ra, atollförmiges Korallenriff, zur Republik Fidschi gehörend
 Satz von Ceva, eine von Giovanni Ceva bewiesene geometrische Aussage über Dreieckstransversalen

Ceva ist der Familienname folgender Personen:
 Francesco Adriano Ceva (1580–1655), italienischer Kardinal
 Giovanni Ceva (1647–1734), italienischer Mathematiker
 Tommaso Ceva (1648–1737), italienischer Jesuit, Dichter und Mathematiker, Bruder von Giovanni Ceva

CEVA bezeichnet:
 Bahnstrecke Cornavin–Eaux-Vives–Annemasse
 CEVA Inc., Unternehmen aus der Mikroelektronikbranche (IP-Design, Fabless)
 Ceva Logistics (Eigenschreibweise: CEVA Logistics), auch CEVA Group, multinationales Logistikunternehmen
 CEVA Santé Animale, französischer Hersteller von Tierarzneimitteln

Abkürzung